Гревенмахер (, ) — многозначный термин.

 Гревенмахер — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер. 
 Гревенмахер — кантон Великого герцогства Люксембург.
 Гревенмахер — один из трёх округов Люксембурга. 
 «Гревенмахер» — футбольный клуб из одноимённого города, выступает в чемпионате Люксембурга.